Лебедь OB9 — OB-ассоциация в созвездии Лебедя. Находится вблизи ассоциации Лебедь OB2. Область погружена в более крупную область звездообразования, называемую  Лебедь X, являющуюся одним из самых ярких объектов в радиодиапазоне. Область находится на расстоянии около 5 тысяч световых лет от Солнца.

Хотя в ассоциации Лебедь OB9 находится много ярких звёзд спектральных классов O и B, сама ассоциация находится для земного наблюдателя за массивным пылевым облаком, называемым Большим Провалом.

Примечания 

Звёздные ассоциации
Лебедь (созвездие)